Hotele w Gdańsku. Usługi noclegowe towarzyszyły rozwojowi miasta od jego powstania. Najpierw serwowano je w karczmach, gospodach, zajazdach i domach gościnnych, zaś od XIX wieku zaczęły powstawać hotele – np. w pochodzącym z 1570, od 1722 pełniącym rolę zajazdu Englische Haus (Domu Angielskim) przy ówczesnej Brotbänkengasse (obecnie ul. Chlebnicka) 16, i w 1832 łącząc go z budynkiem przy Langemarkt (Długi Targ) 30. Naprzeciwko przy Langemarkt 19 funkcjonował Hotel de Leipzig, późniejszy Hôtel du Nord (1846-1905).

Prawdziwy boom budowy hoteli można odnotować na przełomie XIX i XX wieku. Powstały m.in. w 1893 Germania przy Hundegasse 27-28 (obecnie ul. Ogarna), w 1898 Danzigerhof (Dwór Gdański) przy ul. Dominikswall (Wały Dominikańskie) 6, obecnie Wały Jagiellońskie 2-4, ok. 1900 Continental przy Stadtgraben 7 (obecnie Podwale Grodzkie) i Norddeutscher Hof (Dwór Północno-Niemiecki) przy Stadtgraben 11, ok. 1900 Deutsches Haus (Dom Niemiecki) przy Holzmarkt 12-14 (obecnie Targ Drzewny), ok. 1906 Grand Hotel Reichshof (Grand Hotel Dwór Rzeszy) przy Stadtgraben 9 (obecnie Podwale Grodzkie); pozostałe to Monopol przy Hundegasse 17, Hotel de Stolp (Hotel Słupski) przy Altstädtischer Graben (Podwale Staromiejskie) 16, Zum Stern (Do gwiazdy) przy Heumarkt (pl. 1 Maja) 4, Vanselow przy Heumarkt 3 oraz Preussischer Hof (Dwór Pruski) przy Junkergasse (ul. Pańska 7). We Wrzeszczu: Artushof (Dwór Artusa) przy Hauptsstrasse (al. Grunwaldzka) 55 oraz Reichsadler (Orzeł Rzeszy) przy Bahnhofstrasse (ul. Dmowskiego) 15. Największa ich liczba znajdowała się w okolicach dworca głównego i ówczesnej Stadtgraben (obecnej ul. Podwale Grodzkie) oraz Pfefferstadt (ul. Korzennej).

Kataklizmem dla infrastruktury miasta, jak i samych hoteli były działania wojenne 1945. Zniszczeniu uległo dziesiątki obiektów, m.in. Continental, Danzigerhof, Deutsches Haus, Grand Hotel Reichshof, Norddeutscher Hof, Monopol.

Obecnie część z nich nie pełni już funkcji noclegowych, choć np. istnieje budynek, w którym mieścił się hotel Germania. Ze starych obiektów funkcjonują jedynie: Dom Angielski (jako akademik Akademii Sztuk Pięknych) oraz Radisson Blu.

Kolejny boom nastąpił po transformacji ustrojowej.

Obecnie najbardziej znaczące hotele 
(wg źródeł)

hotele 5–gwiazdkowe 
 Dwór Oliwski
 Hilton
 Podewils
 Radisson Blu
 Gdańsk

hotele 4–gwiazdkowe 
 Admirał
 Almond
 Fahrenheit Gdańsk
 Grand Cru
 Golden Tulip Gdańsk Residence
 Hanza
 Holland House Residence
 Mercure-Hevelius (najwyższy hotel w Gdańsku i największy hotel miasta pod względem liczby pokoi)
 Qubus
 Scandic (b. Holiday Inn, Monopol)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Hasło o hotelach w Encyklopedii Gdańska